Serie B 1942/1943 innebar att Brescia och Modena gick till Serie A 1946/1947.

Tabell

Anmärkningslista

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1942 i Italien
1943 i Italien
Fotbollssäsongen 1942/1943
1942/1943